Electrònica: Un Dual in-line package o DIP és un encapsulat de chips.
 Mitologia: Un dip és gos malvat del folklore català
 Matemàtiques: Un anell principal o domini d'ideals principals (DIP) és una estructura algebraica similar a la dels nombres enters.